Mary Ward peut désigner :

Patronyme 
 Mary Ward (1585-1645), religieuse, fondatrice de l'Institut de la Bienheureuse Vierge Marie ;
 Mary Ward (1827-1869), écrivaine scientifique anglo-irlandaise ;
 Mary Augusta Ward (1851–1920), activiste et romancière britannique, aussi connue sous son nom de mariage,  ;
 Mary Ward (1885-1972), infirmière britannique au service des boat people ;
 Mary Alice Ward (1896-1972), enseignante et éleveuse australienne ;
 Mary Jane Ward (1905-1981), écrivaine américaine ;
 Mary Ward, actrice australienne, née Mary Ward Breheny ;

Autres 
La Vénérable Mary Ward a donné son nom à de nombreuses institutions d'enseignement, dont:
 Mary Ward Catholic Secondary School, école secondaire catholique à Scarborough (Ontario) ;
 , collège d'éducation des adultes à Londres ;
  est un bateau construit à Montréal en 1895.